Милпа Вијеха има више значења:

 Милпа Вијеха, Апулко (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпа Вијеха, Сан Мануел (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику